Luchtmans ist der Familienname folgender Personen:

 Gijsbertus Luchtmans (1834–1912), niederländischer Offizier
 Pieter Luchtmans (1733–1800), niederländischer Mediziner